Чемпионат Люксембурга по футболу 1920/1921 — 11-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1920/1921
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1920 году
1921 год в Люксембурге